«Хванчкара́» (, до 1932 года — кипиани) — природно-полусладкое грузинское красное вино, производимое виноделами Грузии. Производится из винограда Александроули и Муджуретули, выращиваемого в Амбролаурском районе Рача-Лечхумской зоны Грузии, микрозоне села Хванчкара.

История 
Принято считать, что начало производству этого вина было положено в 1907 году Леваном и Дмитрием Кипиани. Вино получило название по фамилии создателей Кипиани и завоевало награду на международной выставке в Бельгии.  Однако сама технология его изготовления известна с древних времен.  С 1932 года вино выпускается под маркой «Хванчкара». Принято считать, что смена названия произошла по инициативе Иосифа Сталина, именно оно было его любимым вином. В СССР получило № 20.

Характеристика и производство 
Цвет тёмно-рубиновый. Н. Мехузла определяет его цвет как «сочный гранатовый с фиолетовыми тонами». Аромат: малина, горная фиалка, темно-красная бархатная роза. Букет сильно развитый, вкус гармоничный, с тонами малины, бархатистый, послевкусие долгое. Кондиции вина: спирт 10,5-12 %, сахар 3-5 %, титруемая кислотность 6-7 грамм/литр. Виноград собирают при сахаристости не ниже 22 %, дробят с гребнеотделением. Виноматериалы готовят сбраживанием сусла на мезге с плавающей или погруженной «шапкой» при температуре 28-32°С до содержания сахара 5-7 грамм/литр с последующим охлаждением до 2-3°С..

Брожение вина производится в микрозоне Хванчкара (муниципальный округ Рача-Амбролаури, область Рача). Способ изготовления вина связан с прерыванием брожения виноградного сусла. Он лежит в основе рача-лечхумской технологии производства природно-полусладких вин. Виноград в горах Рача-Лечхуми собирают в конце октября—ноябре, к этому времени здесь устанавливается холодная погода при коротком световом дне, случаются ночные заморозки. Виноградный сок в таких условиях бродит медленно, а зимой процесс останавливается до марта. Сок бродит вместе с мезгой в квеври, но из-за низких температур в предгорьях Большого Кавказа, где расположена Рача, насыщенный сахаром виноград сбраживается не полностью, и в вине есть остаточный сахар.

Гастрономическое сопровождение 
Вино «Хванчкара» рекомендуется подавать к десертам и фруктам.

Правовые аспекты 
В январе 2012 года правительство Грузии добилось признания права на бренд «Хванчкара». Законом Грузии «О контролируемых регионах происхождения вин» от 2010 года название Хванчкара включено в список апелласьонов Грузии и не может быть использовано производителями вина за пределами определённого географического региона.

См. также 

 Киндзмараули

Примечания

Литература

Ссылки 
Сладкие вина Грузии

Красные вина Грузии